Ogdoad kan syfta på:

 Hermopolitanska ogdoaden – åtta gudomarna som ingick i den egyptiska staden Hermopolis version av skapelseberättelsen
 Gnostiska ogdoaden – åtta urgudomar som förekommer i ett antal gnostiska riktningar under 100- och 200-talet